Бондаренко Борис Андрійович (1923—2003) — радянський військовик, генерал-майор.
 Бондаренко Борис Іванович (1938—2020) — український фізик, академік НАН України.
 Бондаренко Борис Іванович (1911—?) — український архітектор.
Сторінки зі списками однофамільців-тезок